Гаосюн:

 Гаосюн — город на юго-западе Тайваня.
 Гаосюн — уезд на юге Тайваня.
 Гаосюн — аэропорт Тайваня.